Krasnyj Rog – centro abitato della Bielorussia
 Krasnyj Rog – centro abitato della Russia nel Počepskij rajon
 Krasnyj Rog – centro abitato dell'Ucraina